Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2014 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Nepostavljena Anna-Lena Grönefeld in Jean-Julien Rojer sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del 

Mešane dvojice
2014